En psychologie, l'angoisse est en partie définie comme une sensation douloureuse de peur sans objet externe. 

 Angoisse est une commune française de la Dordogne.

Cinéma et télévision 
 Angoisse est un film de André Hugon sorti en 1917.
 Angoisse (Experiment Perilous) est un film américain réalisé par Jacques Tourneur en 1944.
 Angoisse (Follia omicida) est un film italien réalisé par Riccardo Freda en 1981.
 Angoisse (Angustia) est un film espagnol réalisé par Bigas Luna en 1987.
 Angoisse est une série télévisée britannique de 1973.

Littérature 
 Angoisse est une ancienne collection  (1954-1974; fantastique, terreur, étrange) des éditions Fleuve noir.
 Angoisse est un roman de Jean Bruce paru en 1952 dans la collection Espionnage du Fleuve noir.

Homonymie de titre